Razmerje moč/teža, ponekod tudi specifična moč, je termin, ki se uporablja za primerjavo različnih vrst motorjev in njihovih sposobnosti. Z njimi lahko opišemo sposobnost vozil, ki jih motor poganja.

Motorji z notranjim zgorevanjem 
Razmerje moč/teža za toplotne stroje, zraven je še Stirlingov motor, ki ni motor z notranjim zgorevanjem.

Električni motorji in generatorji

Gorivne celice in baterije

Glej tudi
 Razmerje potisk/teža
 Red velikosti (moč)
 Energetska gostota

Sklici in reference

Brezrazsežne količine